Jakarta — французский музыкальный проект, состоящий из Денни Уайлда (Danny Wild), Дейва Кинга (Dave King) и Дэвида Кейна (David Kane). Их работы представлены на лейбле Hypetraxx. Стиль их музыки описывают как хаус с голосом ребенка, что по словам слушателей придает их музыке экзотичности и индивидуальности. Их наиболее известные треки Superstar и One Desire, который был на вершине французских чартов в 2008 году, ремикс на который от группы Mondotek также снискал широкую популярность.

Дискография 
 Radio Latina
 Leave You (Fred De F Radio Edit)
 Superstar
 Time Is Ticking
 One Desire (Mondotek Radio Edit)
 Around the Sun (Gregori Klosman Remix)
 Six Little Eggs
 My Girlfriend (David Kane Remix)
 Summer Night (Bluework's Palace, Blackstream Edit)
 Kiss Me (Fred De F Remix)
 Song for Lea

Также группа создала трек до своей регистрации, в 2005 году. Он называется American Dream. Другие песни, такие как Smile и Time is Ticking, не являются официальными песнями группы, но могут считаться каверами на оригиналы.

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Франции